Charnay kan syfta på:

 Charnay, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 Charnay, Rhône, fransk kommun i departementet Rhône
 Charnay-lès-Chalon, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Charnay-lès-Mâcon, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire

Se även 

 Désiré Charnay (1828-1915), fransk resenär och arkeolog